Вулиця Скрипника — вулиця в місті Калуші.
 Вулиця Скрипника — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Скрипника — вулиця в місті Харкові.

 Вулиця Миколи Скрипника — колишня назва вулиці Миколи Лукаша в місті Києві.

Вулиці, названі на честь людей